Claude Mercier-Ythier
Éric Ythier
Ythier Sylvain Pryvé
saint Ythier